Alexandros I. bezeichnet folgende Personen:

 Ptolemaios X., Pharao von Ägypten aus der Dynastie der Ptolemäer um 100 v. Chr.
 Alexander I. (Bischof von Rom), († 115), Bischof von Rom
 Alexander von Alexandria († 328), Bischof von Alexandria
 Alexander (Griechenland) (1893–1920), König Alexandros I. von Griechenland von 1917 bis 1920